Eilean nan Gamhna kan syfta på följande platser:

 Eilean nan Gamhna, Bàgh nam Faoileann – en ö i Bàgh nam Faoileann, Yttre Hebriderna, Skottland
 Eilean nan Gamhna, Kerrera – en ö i Argyll and Bute, Skottland
 Eilean nan Gamhna, Lismore – en ö i Argyll and Bute, Skottland
 Eilean nan Gamhna, Loch Aineort – en ö i Yttre Hebriderna, Skottland